Le Vent est à la base le mouvement de l'air dans l'atmosphère terrestre. Le terme peut cependant être décomposé en ses composantes et être utilisé dans d'autres domaines :

Météorologie 

 Vent : déplacement de l'air;
 Vent agéostrophique : différence entre le vent réel et celui calculé par le vent géostrophique ;
 Vent anabatique remontant la pente ;
 Vent antitriptique qui est causé par l'équilibre de la pression et de la friction dans une vallée ;
 Vent apparent ;
 Vent catabatique descendant la pente ;
 Vent de terre ; 
 Vent d'ouest, circulation atmosphérique générale dans les latitudes moyennes du globe ;
 Vent géostrophique : approximation du vent qui ne tient compte que de la pression et de la force de Coriolis ;
 Vent du gradient : identique au précédent mais en ajoutant l'effet de courbure du flux d'air ;
 Vent méridional : vent de direction nord à sud ;
 Vent relatif ;
 Vent thermique : variation du vent avec l'altitude selon le gradient de température horizontal ;
 Vent zonal : vent de direction ouest à est.

Noms de vent
 Liste de vents du monde dont :
 Vent : vent de sud-ouest modéré soufflant sur le Léman et la Suisse romande. Une variante estivale de ce phénomène est le Vent blanc ;
 Vent d'autan est un vent  soufflant dans le sud/sud-ouest de la France ; 
 Vent de Santa Ana, vent affectant la côte californienne.

Astronomie et électromagnétisme 

 Vent ionique : flux d'ions dans un champ électrique ;
 Vent solaire : flux des particules ionisés éjectées par le Soleil.

Films 

 Vent d'est est un film franco-suisse réalisé par Robert Enrico en 1993 au cinéma ;
 Vent de panique est un film français de Bernard Stora sorti en 1987 ;
 Vent mauvais est un film de Stéphane Allagnon, sorti en 2007.

Autres 
 Vents amers une autobiographie de Harry Wu sur le laogai
 Vent favorable : avantage qu'un athlète reçoit au cours d'une course ou d'un événement enregistrée par un anémomètre.
 Instrument à vent : type d'instrument de musique
 Vents d'Ouest : Éditeur français ;
 Vent de trahison est un roman de science-fiction de la série Star Wars ;
 Vent de trahison est un roman de fantasy d'Anne Robillard ;
 Vent (orgue) : Air poussé par la soufflerie dans les tuyaux de l’orgue ;
 Vent (haut fourneau)''' : Air soufflé pour activer la combustion du charbon dans un haut fourneau ; 
 Vent Printanier est le nom de code de la Rafle du Vélodrome d'Hiver de 1942 ;
 Vent Vert'' est un parfum présenté pour la première fois par Balmain, lors du Festival de Cannes de 1947 ;
 Un vent désigne dans le langage courant un gaz intestinal
 Un vent désigne en langage familier l'échec d'une tentative de séduction (voir aussi râteau)

Hydronyme
 Rivière du Vent d'Ouest, un cours d'eau, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de titre